Kalipare kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kalipare, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kalipare, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar